

Сінна — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Сінна — село, Нерчинський район, Забайкальський край